Martapura peut faire référence à :

Lieux 

 Martapura (Kalimantan du Sud),
 Martapura (Sumatra du Sud),
 .

Football 
 Martapura F.C., ancien nom du , club de football indonésien.